

Architecture 
 une margelle désigne le rebord d’un puits, d’un bassin, d’une piscine.

Cinématographie 
 Margelle (film)